Fins peut faire référence à :
 un ancien quartier à l'origine de la fondation de la ville de Lille 
 une commune de la Somme